Seznam letalskih družb z Bombardier CRJ200 letali vsebuje letalske družbe in druge kupce, ki so pri družbi Bombardier Aerospace naročili letala za regionalni promet tipa CRJ100 in CRJ200, jih prejela in jih uporabljajo ali so jih uporabljali. Serija letal CRJ100 in CRJ200 ni več v izdelavi, družba pa še vedno zagotavlja servisiranje letal. Trenutno družba Bombardier Aerospace proizvaja in servisira linijo letal za regionalni promet CRJ700, CRJ900 in CRJ1000.

Naročena, dobavljena in v uporabi 

Naročena, dobavljena in v uporabi po posameznih kupcih

 Nar — število letal naročenih pri družbi Bombardier
 Dob — število letal dobavljenih s strani družbe Bombardier
 V up — število letal v uporabi

Glej tudi 

 Canadair Regional Jet
 Bombardier CRJ200
 Spletna stran Bombardier Aerospace

Sklic 

Letala Bombardier